Старо-Село — название населённых пунктов в Болгарии:

 Старо-Село (Врачанская область) — село, Врачанская область.
 Старо-Село (Ловечская область) — село, Ловечская область.
 Старо-Село (Перникская область) — село, Перникская область.
 Старо-Село (Силистренская область) — село, Силистренская область.
 Старо-Село (Сливенская область) — село, Сливенская область.

См. также 
 Старое Село